Biezobrazowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Biezobrazowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Biezobrazowo – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Biezobrazowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Biezobrazowo – wieś w obwodzie smoleńskim
 Biezobrazowo – wieś w obwodzie twerskim

Strony ujednoznaczniające